URZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uruzgan (Afghanistan)
 urz – codice ISO 639-3 della lingua uru-eu-wau-wau